97-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 24 апреля 2011 года. Победу одержал местный гонщик Филипп Жильбер, опередивший в финишном спринте братьев Фрэнка и Анди Шлек.

Участники 
На старт вышли 199 велогонщиков, по 7 или 8 от каждой из 25 команд. Кроме 18 коллективов UCI ProTeams, организаторы пригласили 7 команд Континентального Тура (гонщики начиная со 181 номера).

Маршрут 
Маршрут, как обычно, претерпел небольшие изменения, а дистанция составила 255,5 километра по Арденнам. На этот раз организаторы отметили 10 подъёмов со средним градиентом не менее 5 %. Последние 1,5 километра гонщики также преодолевали в гору.

Ход гонки 

Несмотря на то, что Филипп Жильбер никогда не выигрывал проходящую буквально мимо его родного дома «Ла Дуайен», именно он считался безоговорочным фаворитом: валлон выиграл 2 предыдущие арденнские классики, Амстел Голд Рейс и Флеш Валонь, не считая Флеш Брабансонн. Рекордсмен гонки Эдди Меркс восхищался соотечественником и желал ему победы. Считалось, что другие гонщики смогут одолеть Жильбера, только если весь пелотон будет работать против него. Поэтому именно команда валлона «Omega Pharma-Lotto» возглавляла пелотон большую часть гонки, на более поздних этапах ей помогала «Leopard Trek». Разношёрстные отрывы никогда не имели преимущество более чем в 4 минуты, а на последней трети не могли получить и двух минут. После ла Редут за 35 километров до финиша преимущество отрыва сократилось до менее чем одной минуты, а на следующем подъёме Рош-о-Фокон пелотон не смог удержать в своём составе гонщиков, разыгравших в итоге победу. Лидировали братья Шлеки, за ними шли Жильбер и его грегари Йелле Ванендерт. Когда первые трое ускорились, Ванендерт остался на прежнем темпе, а никто из следующих за ним не предпринял контратаки.

Вскоре после этого действующий победитель гонки Александр Винокуров проколол колесо и выбыл из борьбы за призы. Гонщики его команды «Astana» были очень активны и имели солидное представительство в отрывах и первых рядах пелотона, но почти все были вынуждены спуститься за своим лидером. Шлеки и Жильбер вскоре обошли все остатки отрывов, за них зацепился только Грег ван Авермат, но и он позже отстал. Трио добилось преимущества над головой пелотона более чем в 40 секунд, и, к удивлению части специалистов, работало слаженно, проводя частые смены. Жильбер ещё добавил на Сен-Николя, где отстал Энди Шлек. На спуске он догнал лидеров, но его шансы на победу упали. Поэтому он работал без смен последние 2 километра, стараясь отвезти брата и Жильбера от преследователей. За 300 метров до финиша спуртовал Жильбер, следивший за ним Франк пытался ответить, но оказался ненамного свежее брата. Вице-капитан «Астаны» Роман Кройцигер стал лучшим из остальных. Выиграв все 3 арденнские классики в один год, Жильбер повторил достижение 2004 года Давида Ребеллина, во время побед бельгийца, отбывавшего дисквалификацию за использование допинга.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Отчёт на cyclingnews.com
 
 
 
 
 

Спорт в Бельгии в 2011 году
Апрель 2011 года